Vergara peut faire référence à :
l'Abrazo de Vergara ou Convention d'Ognate, traité ayant mis fin à la première guerre carliste en Espagne ;

Toponyme 

 Vergara, municipalité du département de Cundinamarca, en Colombie.
 Vergara, nom en espagnol de la commune basque Bergara ;
 Vergara, ville du département de Treinta y Tres en Uruguay ;
 l'astéroïde .

Patronyme
Vergara est également un patronyme porté par les personnalités suivantes :
 Duván Vergara (1996-), footballeur colombien ;
 Francisco Javier Vergara y Velasco (1860-1914), géographe et historien colombien ;
 Francisco de Vergara (?-1545), helléniste espagnol ;
 Gladys Vergara (1928-2016), astronome uruguayenne ,
 Jaime Vergara (1987-), coureur cycliste colombien ;
 Juan de Vergara (1492-1557), frère de Francisco de Vergara, humaniste espagnol ;
 Juan Pablo Vergara (1985-2019), footballeur péruvien ;
 Jherson Vergara (1994-), footballeur colombien ;
 Joseph de Torres y Vergara (1661-1727), compositeur et organiste mexicain ;
 Julián Vergara (1913-1987), footballeur espagnol ;
 Pedro Rodríguez Vergara (1990-), footballeur international bonairien d'origine péruvienne ;
 Pierre Perez-Vergara (1960-2020), guitariste français ;
 Sofía Vergara (1972-), actrice et mannequin colombienne ;
 Victoria Vergara (1994-), surfeuse professionnelle et mannequin française.
Homonymie de patronyme